Elxleben kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Elxleben, Sömmerda, kommun, Sömmerda, Thüringen, 
 Elxleben, Ilm, kommun, Ilm, Thüringen,